Dans l'histoire du football, 85 joueurs ont remporté à la fois la C1 et la Coupe du monde dans leur carrière. Le premier joueur à réaliser ce doublé fut le joueur brésilien Didi, remportant la Coupe du monde 1958 puis la C1 en 1960 avec le Real Madrid.

Onze joueurs ont remporté ces deux compétitions majeures la même année, le dernier en date étant le Français Raphaël Varane en 2018.

Liste complète 
Les 85 joueurs suivants ont gagné ces deux compétitions majeures :

Joueurs ayant remporté la C1 et la Coupe du monde la même année 
Les 11 joueurs qui ont remporté les deux compétitions la même année :

Notes et références 

Record en football
Liste de footballeurs